La denominació Legió V (legio V) es donà, durant la República i l'Imperi, a les següents legions romanes:
 Legió V Alaudae: del 52 aC al 70; creada per Juli Cèsar.
 Legió V Macedonica: del 43 aC a després del 400; creada per August.
 Legió V Urbana: probable nom anterior de la Legió V Macedonica.
 Legió V Gallica: probable nom anterior de la Legió V Macedonica.